Брейтбург - прізвище. Відомі носії:

 Брейтбург Абрам Мойсейович (1896-1960) - біохімік і фізіолог, доктор медичних наук, брат  С. М. Брейтбурга.
 Брейтбург Кім Олександрович ( КІМОЛ , народ. 1955) - радянський і російсько-український музичний продюсер, композитор.
 Брейтбург Семен Мойсейович (1897-1970) - літературознавець, письменник, журналіст.
 Брейтбург Юлія Абрамівна (нар. 1931) - радянський музикознавець, музичний педагог, дочка  А. М. Брейтбурга.